Vinkeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vinkeltjärnen, sjö i Timrå kommun,  (5,91 ha)
Vinkeltjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 721671-160688), sjö i Lycksele kommun,  (6,27 ha)
Vinkeltjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 721689-160661), sjö i Lycksele kommun,  (9,99 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn